NGC 3406-1
NGC 3406-2